WFAN est un indicatif de radiodiffusion aux États-Unis pouvant faire référence à :
 WFAN (AM), station de radio sportive (660 AM) basée à New York ;
 , station de radio sportive (101,9 FM) basée à New York ;
 WFAN-FM, ancien indicatif de , station de radio musicale de Washington, D.C. ;
 WFAN-TV, ancien indicatif de , station de télévision hispanophone de Washington, D.C. ;